Bovera és un municipi de la comarca de les Garrigues.

Geografia 
 Llista de topònims de Bovera (Orografia: muntanyes, serres, collades, indrets..; hidrografia: rius, fonts...; edificis: cases, masies, esglésies, etc).

Demografia

Monuments 
 Església de Sant Josep de Bovera.

Referències

Enllaços externs 

 Pàgina web de l'Ajuntament 
 Informació de la Generalitat de Catalunya
 Informació de l'Institut d'Estadística de Catalunya